Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1978

Wyniki 
 10 września 1978 r. (niedziela),  Mühldorf

1978
1978 w long tracku
1978 w Niemczech